Дерино — название населённых пунктов:

Россия 
 Дерино — деревня в Краснобаковском районе Нижегородской области.
 Дерино — деревня в Уренском районе Нижегородской области.